A Equipe Croata representa a Croácia na Fed Cup de tênis. Atualmente compete na Zona Europeia.

Historia 
A Croácia competiu pela primeira vez na Fed Cup em 1992. Seus melhores resultados foi as quartas-de-finais (2002).

Ver Também 
 Fed Cup
 Copa Davis
 Equipe Croata da Copa Davis

Ligações externas 
 

Equipes da Fed Cup
Tenis